Fernando kan syfta på:

 Fernando – spanska och portugisiska förnamn, se Ferdinand
 Fernando (sång) – en sång från 1976 av Abba
 Fernando (auktor) – flera personer

Personer
 Fernando Clavijo (1956–2019), en amerikansk-uruguaynsk fotbollsspelare och tränare
 Fernando Francisco Reges (1987–), en brasiliansk fotbollsspelare med artistnamnet Fernando
 Fernando Lamas (1915–1982),  en argentinsk-amerikansk skådespelare
 Fernando Sor (1778–1839), en spansk utövare och tonsättare inom klassisk gitarrmusik

Se även
 Fernandoz –  ett dansband i Sverige som bildades 1986